Hebrom (filho de Coate), um dos netos de Levi, e tio de Moisés
Hebrom, cidade da Cisjordânia
Hebron (Dacota do Norte)
Hebron (Illinois)
Hebron (Indiana)
Hebron (Maryland)
Hebron (Nebraska)
Hebron (Ohio)
Hebron (Texas)
Hebron (Wisconsin)
Hebron, empresa farmacêutica brasileira

Ou ainda:
Colinas de Hebron
Hebron Estates
Mount Hebron
New Hebron

Desambiguações de topônimos